Наваль:

Географический объект:
 Наваль (Билиран) — город и муниципалитет на Филиппинах, столица провинции Билиран
 Наваль (Уэска) — муниципалитет в Испании

Прочее:
 Наваль — прежнее название Черноморского судостроительного завода